Le ou les commandos Kieffer peuvent faire référence à :

 Commandos Kieffer, le  français de fusiliers marins de La France libre, qui s'illustra lors du débarquement de Normandie, commandé par le capitaine de corvette Philippe Kieffer ;
 Commando Kieffer, un nouveau commando des commandos de marine de la Marine nationale française, dont la création a été annoncée le  par le Président de la République Nicolas Sarkozy et nommé en l'honneur du capitaine de frégate honoraire Philippe Kieffer.